Peter Madsen – ex calciatore danese
 Peter Madsen – imprenditore e criminale danese
 Peter Madsen – rugbista a 13 australiano
 Peter Madsen – fumettista e illustratore danese
 Peter Madsen – pianista jazz statunitense